Караттони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Караттони, Антонио (итал. Antonio Carattoni; род. в 1945 году) — капитан-регент Сан-Марино с 1 октября 2006 по 1 апреля 2007, был избран вместе с Роберто Джорджетти.
 Караттони, Энрико (итал. Enrico Carattoni; род. 18 мая 1985, Борго-Маджоре) — один из капитанов-регентов Сан-Марино.